Ante Čatlak je umirovljeni brigadir Hrvatske vojske.

U Domovinskom ratu bio je prvi zapovjednik legendarne 114. brigade HV-a, Zbora narodne garde poznate još pod nazivom "Škorpioni". Mjesto osnivanja brigade bilo je u Brodosplitu gdje je bilo i prvo Zapovjedništvo ove slavne brigade. 

Zapovijedao je 114. brigadom u trenutku prvog izlaska na teren na području planine Svilaje te selâ Kljaci, Čavoglave i Umljanović. Prva postrojba koja je izašla na teren 28. kolovoza 1991. pod njegovim zapovjedništvom bila je 1. bojna, t.zv. " škverski bataljun ", sastavljen većinom od Brodosplitovih radnika. Njima se kasnije priključuju dragovoljci ostalih velikih splitskih poduzeća.: Diokoma, Dalme, Prometa, HPT-a, Brodomerkura...

Postrojba brigadira Ante Čatlaka, 114. brigada HV-a, je bila prva oformljena pričuvna brigada Hrvatske vojske. U Čatlakovoj postrojbi je poginulo 88 ljudi na bojištima dok je oko 300 ljudi ranjeno, a kroz nju je ukupno prošlo 7900 branitelja.

Brigadir Čatlak bio je omiljen među svojim vojnicima, častan, iskren i moralan. Hrvatsku je volio iznad svega. Preminuo je tiho u 72. godini 2. lipnja 2010. godine u Šibeniku gdje je i pokopan.

IN MEMORIAM

Preminuo brigadir HV Ante Čatlak, prvi zapovijednik 114. brigade HV

Brigadir Čatlak preminuo je 2. lipnja 2010. godine u Šibeniku,u 72. godini života, samo dan iza proslave 19. obljetnice njegove slavne 114. brigade.

Legendarni ratni zapovjednik « Škorpiona « brigadir Ante Čatlak zapovijedao je 114. brigadom od njenog osnutka u splitskom « škveru « 1. lipnja 1991. godine do kolovoza 1992. godine.

Pod njegovim zapovjedništvom ova postrojba časno i hrabro branila je hrvatsku grudu i zadavala teške muke srbočetničkom agresoru na južnom i drniško- sinjskom ratištu, poglavito ratnom zločincu Ratku Mladiću, tadašnjem zapovjedniku 7. kninskog korpusa.

Bitke koje će ući u povijest, pod zapovjedništvom brigadira Čatlaka, su 06. prosinca 1991. godine kod sela Ošlje – Stupa u stonskom zaleđu i 3. siječnja 1992. godine na drniško- sinjskom ratištu, na kojima je agresor « slomio zube « i gdje je zaustavljen njegov prodor prema Metkoviću, Splitu i Šibeniku.

Brigadir Čatlak pokopan je na Šibenskom groblju Kvanj 5. lipnja 2010. godine.

Povjesnica 114. brigade HV Zbora narodne garde

Odlukom ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška, 1. lipnja 1991. godine utemeljena je 114. brigada HV, prva pričuvna brigada Zbora narodne garde.
Za prvog zapovjednika imenovan je mornarički časnik Ante Čatlak.
Temelj ustrojavanja brigade bio je do tada II. policijski bataljun rezervnog sastava MUP-a zvan „škverski bataljun“, popunjena, ustrojena i naoružana postrojba sastavljena većinom od radnika Brodograđevne industrije Split. 
Ubrzo „škveranima priključuju se dragovoljačke postrojbe iz većih splitskih poduzeća: Diokoma, Koteksa, Dalme, HPT, Prometa, Brodomerkura, kao i dragovoljačke satnije iz Žrnovnice.  
U isto vrijeme u gradovima Trogiru formira se 2. bataljun Trogir,  u Omišu 3. bataljun Omiš, a u Solinu samostalna satnija Solin - Dugopolje, koja će u studenom prerasti u 4. bataljun 114. brigade. Krajem 1991. godine u sastav 114. brigade ZNG ulaze i pripadnici HOS, a početkom 1992. i 9. bojne HOS-a, (postrojba ojačane satnije), kao i vod Čavoglave.
Prve zadaće postrojba provodi osiguravajući vitalne gospodarske objekte u domicilnim mjestima, izrađuje planove blokade prometnica, te vrši pripreme za blokadu vojarni JNA, kao i skladišnih objekata.
U kolovozu 1991. godine postrojba izlazi na prostore drniško - sinjske bojišnice ( područja grada Vrlike, sela Civljana, sjevernih padina planine Moseća, planine Svilaje te područja sela Čavoglava, Kljaka, Umljanoviča, gdje se formira i uređuje crta obrane od mogućeg napadaja JNA i paravojnih formacija tzv. SAO Krajine. Dijelovi postrojbe od rujna provode blokade vojarni i skladišnih prostora JNA te vrše zaprečavanje i osiguravanje značajnih komunikacija, a dio postrojbe u listopadu odlazi na južno bojište u obranu Dubrovnika, Čepikuća, Bosanke, Srđa, Ošlja, Stupa, Topola i Imotice, gdje su se posebno istakli 6. prosinca 1991. godine kada su zaustavili neprijateljski napad kod sela Ošlje - Stupe. 
Krajem mjeseca studenoga postrojba u punom sastavu preuzima zonu odgovornosti na drniško – sinjskoj bojišnici, od sela Vinova na planini, Umiljanovića, Čavoglava, Pribuda i vrhova planine Svilaje (kota Ivova glava ), gdje osnažena oružjem, oruđem i streljivom zarobljenim od neprijatelja osvajanjem vojarni, 3. siječnja 1992. godine zaustavlja napad neprijateljskih snaga 7. kninskog korpusa kojim je zapovijedao časnik JNA Ratko Mladić, predstavljajući nepremostivi bedem srpskim postrojbama u napredovanju prema gradovima Splitu i Šibeniku. 
Krajem siječnja 1992. 1. bataljun „škver“ izlazi iz sastava 114. brigade i čini temelj za ustrojavanje 158. brigade HV. Sredinom 1992. 4. bataljun Solin preimenuje se u 1. bojnu 114. brigade HV.
Početkom travnja 1992. postrojba je angažirana na metkovačko-stolačkom bojištu (s. Stolovi) gdje s drugim postrojbama provodi snažna borbena djelovanja i slama neprijateljske snage u pokušaju okupiranja doline Neretve, te u napredovanju zauzima nove strateške točke.
Od kolovoza 1992. postrojba je angažirana na Južnom bojištu od sela Zavale duž Popova polja do područja Konavala. Na ovim položajima postrojba se u cijelosti ili većim dijelom nalazila do završetka Domovinskog rata.  
Nadalje, postrojba je dijelom ili cjelokupna do završetka Domovinskog rata sudjelovala u operacijama HV,» Peruča, Maslenica, Velebit, Zima 94, Ljeto 95. i Oluja».
Postrojbom su zapovijedali brigadir Ante Čatlak od 1. lipnja 1991. do kolovoza 1992. godine, brigadir Zdravko Klanac od kolovoza 1992. do ožujka 1993. godine,  bojnik Ivo Barada od ožujka do svibnja 1993; brigadni general Slaven Zdilar od svibnja 1993. do listopada 1994.; pukovnik Marko Skejo od listopada 1994. do kolovoza 1997., te u mirnodopskom razdoblju do gašenja iste 30. lipnja 2000. godine bojnik Ljubo Marasović.
Tijekom ratnog puta kroz postrojbu je prošlo preko 7 900 pripadnika, a 88 pripadnika je smrtno stradalo.

Vanjske poveznice 
Slobodna Dalmacija Preminuo brigadir Ante Čatlak, prvi zapovjednik 114.brigade HV-a, 3. lipnja 2010.

Pripadnici Oružanih snaga RH
Hrvatski vojni zapovjednici u Domovinskom ratu